Кабанес, Огюстен (1862—1928) — французский писатель
 Кабанес — муниципалитет в Испании, в провинции Кастельон
 Кабанес — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Кабанес — коммуна во Франции, в департаменте Тарн